Caffyn ist der Name folgender Personen:

 Kathleen Mannington Caffyn (1855–1926), englische Schriftstellerin
 Paul Caffyn (* 1946), neuseeländischer Kanusportler
 Stephen Mannington Caffyn (1850–1896), englischer Arzt und Autor